Чемпіонат Албанії 1957 — 20-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вп'яте став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Пуна (Корче) змінив назву на Скендербеу.
2. Після закінчення сезону клуб Пуна (Тирана) змінив назву на 17 Ненторі.
3. Після закінчення сезону клуб Пуна (Вльора) змінив назву на Фламуртарі (Вльора).
4. Після закінчення сезону клуб Пуна (Дуррес) змінив назву на Локомотива.
5. Після закінчення сезону клуб Пуна (Кавая) змінив назву на Беса (Кавая).

Позначення:

Результати

Золотий матч 

|}

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1957
Албанія